Weiße Weste steht für:
 Die weiße Weste, eine Auszeichnung für Torhüter der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga
 Toga Candida, ein römisches Kleidungsstück für einen unbescholtenen, angehenden Amtsträger (Candidatus)
 Unschuld